Ingstrup har flere betydninger:
 Ingstrup (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ingstrup Sogn, Jammerbugt Kommune
 Ingstrup (Viborg Kommune) – en bebyggelse i Rødding Sogn, Viborg Kommune
 se også
 Ingstrup Sø – tidligere sø i Vendsyssel